Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych